Вардан Егишевич Петросян (, , род. 27 февраля 1959 г. в Ереване) — советский и армянский актёр, сценарист и .

Биография 
Вардан Петросян родился в Ереване, Арм. ССР. Его детство прошло в отцовской квартире в городе Ереване, близ реки Гетар. Его отец был ученым, хотя его семья жила скромно. Петросян учился в Ереванском художественном училище им. Терлемезяна, после служил в Советской армии. Когда ему было 22 года, умер его отец. В 1985 году Вардан Петросян вместе с драматургом Ваграмом Саакяном создали свой собственный комедийный театр-студию под названием «Вознинер» (Ёжики).

Творчество

Фильмография 
2009 — Пожизненно заключённые
1998 — Самое последнее танго в Париже-2
1993 — По всякому
1992 — Самое последнее танго в Париже  
1991 — Глас вопиющий
1987 — Трое из нас
1987 — Действие
1978 — Август
1974 — Односельчане

Видеография 
 2011 — Секс-Ужас 
 2010 — Шутки судьбы
 2008 — Что делать?
 2008 — Любовь и ненависть  
 2006 — Восстание
 2004 — В огне
 2003 — Бенефис
 2001 — Играем 1700  
 1999 — Наш конец
 1991 — Голос в пустыне

Театральные выступления и концерты 
 2012 — Господа 50/50 (Театр им. Пароняна, Ереван)
 2010 — Encourters with art: Vardan Petrosian (арт-центр Кафесджян, Ереван)
 2010 — Aznavour in Armenie (арт-центр Кафесджян, Ереван)
 2009 — Признание в театре (Ереванский камерный театр)
 2009 — Дни, цвета, судьба (Национальный центр эстетики Генрих Игитян, Ереван)
 2007 — One Vartan Show (Париж)
 2006 — Вардан Петросян и друзья. С новым годом! (Театр им. Станиславского, Ереван)
 2006 — Гамлет и достойные в тюрьме (Театр им. Станиславского, Ереван)
 2004 — Пожизненно заключённые (Кукольный театр, Ереван)
 2003 — Entre L’Orient et L’Occident (Театр Мариньи, Париж)
 2002 — Between two mountains (Bristol Riverside Theatre, Пенсильвания, США)
 2000—1000 и 1 способ (Театр им. Станиславского, Ереван)
 1999 — Старик и море (Театр им. Станиславского, Ереван)
 1998 — МАНГО нашего детства (Театр им. Станиславского, Ереван)
 1997 — Вартан и Чико: I am an Armenian, You are an Armenian (Лос-Анджелес, США)
 1997 — Наш дядя в вашем дворе (Театр им. Станиславского, Ереван)
 1997 — В пол шутки, в пол серьёз (Театр им. Станиславского, Ереван)
 1996 — Вартан Петросян и «Вознинер». Вечера смеха (Театр им. Г.Капланяна, Ереван)
 1991 — Браво, Браво, Браво (Дворец молодёжи, Ереван)
 1990 — Предновогодние приключения (Дворец молодёжи, Ереван)
 1990 — «Вознинер» — Однажды в Армении (Дворец молодёжи, Ереван)
 1989 — Тот самый Перо (Дворец молодёжи, Ереван)
 1987—1989 — Скрипка и пила (Дворец молодёжи, Ереван)
 1981—1985 — «Вознинер» — Телевизионные шутки (Дворец молодёжи, Ереван)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Facebook

Юмористы Армении
Сатирики Армении
Комики Франции
Юмористы XXI века
Юмористы XX века
Выпускники Ереванского художественного училища